Ignaców ist der Name folgender Dörfer in Polen:

Dorf in der Woiwodschaft Großpolen:
 Ignaców (Kobyla Góra), Dorf der Gmina Kobyla Góra
Dörfer in der Woiwodschaft Łódź:
 Ignaców (Brzeziny), Dorf der Gmina Brzeziny im Powiat Brzeziny
 Ignaców (Rozprza), Dorf der Gmina Rozprza im Powiat Piotrkowski
 Ignaców (Siemkowice), Dorf der Gmina Siemkowice  im Powiat Pajęczański 
 Ignaców (Zelów), Dorf der Gmina Zelów im Powiat Bełchatowski
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin:
 Ignaców (Wojciechów), Dorf der Gmina Wojciechów im Powiat Lubelski
 Ignaców (Wyryki), Dorf der Gmina Wyryki  im Powiat Włodawski
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Ignaców (Błędów), Dorf der Gmina Błędów im Powiat Grójecki
 Ignaców (Jasieniec), Dorf der Gmina Jasieniec im Powiat Grójecki
 Ignaców (Kazanów), Dorf der Gmina Kazanów im Powiat Zwoleński
 Ignaców (Mińsk Mazowiecki), Dorf der Gmina Mińsk Mazowiecki im Powiat Mińsk
 Ignaców (Przyłęk), Dorf der Gmina Przyłęk im Powiat Zwoleński